Тайвань — острів у Тихому океані.
 Тайвань — частково визнана держава, офіційна назва Республіка Китай, яка контролює з 1949 острів Тайвань і ряд дрібних островів.
 Тайвань — провінція КНР, фактично контрольована Китайською Республікою.
 Республіка Тайвань — невизнана держава, що існувала в 1895.